On, on lub ON może odnosić się do:
 ON – Obrona Narodowa
 ON – olej napędowy
 ON – kod IATA linii Nauru Airlines
 ON – kod pocztowy Ontario
 On – starożytna hebr. nazwa Heliopolis
 On – film w reżyserii Luisa Buñuela
 On – singel zespołu BTS